Паули́н И́лзе Мари́я ван Дётеком (; род. 4 февраля 1981, Гаага, Нидерланды — ум.2 января 2019 года) — нидерландская конькобежка, чемпионка мира 2008 года в классическом многоборье и чемпионка мира 2008 года в командной гонке, призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Паулин ван Дётеком выросла в Гауде и не обладала прирожденным талантом конькобежца. Она много лет каталась на коньках в провинции Южная Голландия в клубе "Skaatsclub Gouda" под руководством тренера Вима Ньювенхейзена, а позже она переключилась на региональный отбор в и тренировалась у Вима ден Эльсена. По-настоящему её карьера началась только в 18 лет, и в 1999 году стала участвовать на чемпионате Нидерландов.

В декабре 2001 года в Херенвене она не смогла пройти отбор на олимпиаду 2002 года, заняв лучшее 9-е место на дистанции 5000 м. Её первая победа на международном уровне была добыта в 2005 году на зимней Универсиаде в Инсбруке, где она завоевала золотую медаль на дистанции 1500 м и серебряную на 1000 м. Уже в ноябре на Кубке мира в Калгари Паулин установила Национальный рекорд на дистанции 1500 м с результатом 1.55,43 сек и впервые выиграла"серебро" в беге на 1500 м на чемпионате Нидерландов.

Последние результаты помогли ей попасть на зимние Олимпийские игры в Турине, где она заняла 13-е место в забеге на 1500 м и 6-е в командной гонке. Весной 2006 года подписала контракт с командой "TVM skating team". В 2007 году ван Дётеком на Национальном чемпионате заняла 3-е место на дистанциях 1500 и 3000 м и дебютировала на чемпионате Европы в Коллальбо, где заняла 7-е место в комбинации многоборья. 

В марте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити выиграла серебряную медаль в командной гонке преследования. В сезоне 2007/08 году вновь была первой на дистанциях 1000 и 1500 м на чемпионате страны и заняла 3-е место в беге на 3000 м и в многоборье. В январе 2008 года заняла 2-е место в многоборье на чемпионате Европы в Коломне. 

Следом выиграла золотые медали в многоборье на чемпионате мира в Берлине и на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Нагано в командной гонке преследования и "серебро" в беге на 1500 м и 3000 м. Сезон 2008/09 не принёс особых результатов для ван Дётеком, в котором она стала 4-й на чемпионате Европы и 7-й на мировом первенстве, на чемпионате Нидерландов она вновь стала двукратной чемпионкой на отдельных дистанциях.

Сезон 2009/10 она провалила и ушла из команды "TVM skating team", хотя летом 2010 года она перешла в команду "Control skating team" под руководством Жака Ори, она не смогла добиться успехов на Национальном и Европейском чемпионатах. Следующие 2 года также провела на низком уровне и в весной 2012 года завершила карьеру.

Личная жизнь и смерть 
После окончания карьеры Ван Дётеком завершила обучение в области педагогики в Утрехтском университете прикладных наук. Она работала конькобежным аналитиком в Олимпийском комитете Нидерландов (NOS) и пошла работать тренером topsport в муниципалитет Амстердама. В 2017 году у них с мужем Каем ван дер Койемродилась дочь Линн.
Летом 2018 года ван Дётеком был поставлен диагноз рак лёгких, от которого она скончалась 2 января 2019 года — за месяц до своего 38-летия. 

Она была одной из лучших подруг конькобежки Ирен Вюст. После её смерти был создан фонд Паулин ван Дётеком, с помощью этого они собирают деньги на исследования рака лёгких. Команда бывших конькобежцев "Team Nuyt", которая была создана в 2006 году и в которую входила и Паулин, в феврале 2019 года провела акцию в память о ван Дётеком.

Примечания

Ссылки 
  - Профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  - Профиль на сайте live.isuresults.eu
  - Данные на сайте eurosport.com
  - Профиль на сайте schaatsstatistieken.nl

Конькобежцы Нидерландов
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин
Чемпионы Нидерландов по конькобежному спорту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Умершие от рака лёгкого